Список египтологов — список учёных профессионально занимавшихся/занимающихся египтологией. Дополнительно в списке указаны некоторые египтологи-любители — писатели-популяризаторы, а также путешественники и собиратели древностей XVIII—XIX веков, совершившие множество значительных открытий на территории Египта в период когда египтология только начинала формироваться как наука.
 Отмечены наиболее значимые египтологи:
 0 — первые европейские исследователи, путешественники, коллекционеры или просто авантюристы, создававшие основы для зарождения египтологии: коллекции артефактов, зарисовки памятников, текстов и другое.
 1 — учёные т. н. «старой школы» (преемники Ж.-Ф. Шампольона, первое поколение немецких, французских, английских и итальянских египтологов).
 2 — немецкие учёные т. н. «берлинской школы», а также её последователи в других странах.
 Флаги государств указывают родину и/или место основного проживания учёного, соответствующие современной стране, которая, в отдельных случаях, может быть преемницей какого-либо исторического государственного образования, в период жизни и работы египтолога (напр. обозначение  Германия в списке подразумевает помимо современного государства, также и государства предшественники: , ,  Веймарская республика, )
 В последнем столбце отмечены направления приоритетной деятельности египтолога — археология, лингвистика, коптология или другие исследования.

См. также 
 Список русскоязычных египтологов

Примечания 

 
Египет